Aphrodisias () bezeichnet mehrerer antike Orte:

 Aphrodisias, eine Stadt in Karien
 Aphrodisias (Kilikien), griechische Kolonie auf der Südspitze des Kap Zephyrion in Kilikien
 Aphrodisias (Kyrenaika), eine Insel vor der Nordküste von Afrika
 Aphrodisia (Lakonien), auch genannt Aphrodisias, Stadt im Süden Lakoniens
 Kisch (Insel), in der Antike u. a. unter dem Namen Aphrodisias bekannt, eine Insel im persischen Golf
 eine Stadt auf dem thrakischen Chersonesus, siehe Colonia Flaviopolis
 eine Insel, die zum Reich von Tartessos gehört

Siehe auch:
 Aphrodisia (Begriffsklärung)